Un fichier est un endroit physique où sont rangées des fiches. Cela peut être un meuble, une pièce, un bâtiment. Par exemple :
 fichier des patients d'un médecin,
 fichier des ouvrages dans une bibliothèque,
 fichier du grand banditisme.

Informatique 
 Un fichier est une suite de données structurée (souvent sous la forme d'une liste d'enregistrements suivant un même format), portant un nom et codé sur un support. Un système de fichiers est la manière dont un ensemble de fichiers informatiques sont regroupés et rangés dans une partition d'un support. Le système de fichiers se présente généralement comme une structure arborescente de répertoires (ou dossiers) dont l'origine est appelée racine. Il est créé par une opération de formatage du support.
 Fichiers est le gestionnaire de fichier de l’environnement de bureau GNOME.

Voir aussi 
 
 Fichier indexé